Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 1997/1999 начался в 1997 году и закончился в 1998 году.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

1997/2990
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1997 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998